Hildebrandtia, een geslacht van kikkers uit tropisch en subtropisch Afrika;
Hildebrandtia, een geslacht van planten uit de windefamilie.